Tiset kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tiset (Gram Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gram Sogn, Haderslev Kommune
 Tiset (Århus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tiset Sogn, Aarhus Kommune